Фомін Віктор Васильович — український флотоводець.
 Фомін Віктор Трохимович — український радянський футболіст та тренер.

Див. також 
 Фомін